

Geografia

Austria 
 Weißensee – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau
 Weißensee – jezioro w kraju związkowym Karyntia

Niemcy 
 Weißensee – dzielnica Berlina 
 Weißensee – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda
 Weißensee – jezioro w kraju związkowym Bawaria

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Błażejewko

Osoby 
 Friedrich Weißensee – niemiecki kompozytor

Zobacz też 
 Berlin-Weißensee